Lamento Pacis to trzyczęściowa kantata Tona de Leeuwa skomponowana w 1969 roku.

Utwór powstał z okazji 500. rocznicy urodzin Erazma z Rotterdamu. Wykorzystuje tekst wielkiego filozofa z 1517 roku, będący krytyką ówczesnej rzeczywistości.

Kompozytor połączył tradycję szkoły niderlandzkiej (widoczną w technice polifonicznej, rytmice, pracy motywicznej) z nowoczesnymi środkami wyrazu, używając materiału chromatycznego, dopełniając go mikrotonalnym, operującym mniejszymi odległościami od półtonów, używanych w stroju temperowanym.

Oryginalność brzmienia Leeuw uzyskał stosując w partii chóralnej śpiewany szept oraz falset.

Zobacz też 
 kolorystyka (muzyka)

Dzieła muzyki poważnej
Kantaty